Werner Rautenberg ist der Name folgender Personen:

* Werner Rautenberg (Theologe) (1896–1969), deutscher evangelischer Theologe   
 Werner Rautenberg (Tennisspieler) (* 1935), deutscher Tennisspieler